Adamowice bezeichnet vier Dörfer in Polen:
 Adamowice (Gołcza), ein Dorf der Gmina Gołcza in der Woiwodschaft Kleinpolen 
 Adamowice (Kutno), ein Dorf der Gmina Kutno in der Woiwodschaft Łódź
 Adamowice (Lyski), ein Weiler der Gmina Lyski in der Woiwodschaft Schlesien
 Adamowice (Mszczonów), ein Dorf der Gmina Mszczonów in der Woiwodschaft Masowien